Dans la mythologie grecque, ce nom est porté par plusieurs personnages :
 Chalciope fille de Rhexénor, deuxième femme d'Égée ;
 Chalciope fille d'Éétès, femme de Phrixos ;
 Chalciope fille d'Eurypyle, mère de Thessalos par Héraclès.